The Product – cortometraggio del 1914 diretto da Maurice Costello, Robert Gaillard
The Product – cortometraggio del 2008 diretto da John-Michael Thomas